Goury ou Gouri est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Goury ou Gouri est un prénom masculin peu usité.

Goury ou Gouri peut être aussi un patronyme

Saint chrétien
 Gouri de Kazan († 1563), ou Goury ou Gourias, évêque de Kazan en Russie ; fêté localement le 5 décembre.

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce patronyme 
 Jean-Sébastien Goury des Tuileries (1776-1853), militaire, homme politique et ingénieur des Ponts et Chaussées qui lança la fixation des dunes en Aquitaine.
 Raoul Charles Louis Goury des Tuileries (1821-1919), général français.
 Bruno Goury, sculpteur sur métal français né en 1965.
 Bernard Goury, chef puis directeur de cabinet d'Édith Cresson, ancien directeur général l'Office national des forêts.
 Sophie Goury de Champgrand, femme de lettres française, auteur dramatique et auteur de romans pour la jeunesse.
 Michel Goury, Archéologue et Historien Français, auteur du livre "Un homme un Navire"

Toponymes
 Port et Phare de Goury, à Auderville
 Goury, hameau de Loigny-la-Bataille

Références